

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Płoskie – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość 
 Płoskie – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów

Miejscowości na Ukrainie 
 Płoskie – wieś w obwodzie charkowskim, w rejonie wełykoburłyckim
 Płoskie – wieś w obwodzie czerkaskim, w rejonie smiłańskim
 Płoskie – wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie nosowskim
 Płoskie – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie browarskim
 Płoskie – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie taraszczańskim
 Płoskie – wieś w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie znamiańskim
 Płoskie – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie starosamborskim
 Płoskie – wieś w obwodzie odeskim, w rejonie bałckim
 Płoskie – wieś w obwodzie połtawskim, w rejonie reszetyliwskim
 Płoskie – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie ostrogskim
 Płoskie – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie krzemienieckim
 Płoskie – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie kuryłowieckim
 Płoskie – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie szackim
 Płoskie – wieś w obwodzie zakarpackim, w rejonie swalawskim

Zobacz też 
 Bugzy Płoskie